Ballena ist Name oder Namensbestandteil:
 Islote Ballena, Insel der Antarktischen Halbinsel
 Punta Ballena, Ortschaft in Uruguay
 Punta Ballena (Livingston-Insel), Landspitze der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln
 Playa Ballena Norte, Strand der Südlichen Shetlandinseln
 Playa Ballena Sur, Strand der Südlichen Shetlandinseln
 Isla Ballena, Insel in der Baja California Sur 

Siehe auch:
 Balena